I sinapsidi (Synapsida) sono un gruppo di vertebrati tetrapodi caratterizzati da una sola apertura cranica temporale. Dal punto di vista filetico comprendono gli attuali mammiferi.

I Synapsida, "arcate fuse", con riferimento appunto alle finestre craniche temporali sono conosciuti anche come teropsidi (Theropsida o "facce da belva", termine da non confondere con il sottogruppo di sinapsidi chiamato terapsidi), tradizionalmente descritti come "rettili simili a mammiferi", svilupparono una sola apertura nel cranio (finestra temporale), nella zona della tempia, dietro a ciascun occhio, circa 300 milioni di anni fa, durante il tardo Carbonifero.

Il raggruppamento Synapsida è spesso contrapposto al raggruppamento Sauropsida, quest'ultimo creato nel 1916 da E.S. Goodrich, gruppo che definisce una divisione in itinere per diventare classe e riunisce gli attuali rettili e uccelli.
Il cranio sinapside è stato poi trasmesso ai mammiferi, filogeneticamente discendenti dei primi sinapsidi.

Classicamente, nella classificazione su base cranica, i sinapsidi erano considerati una sottoclasse di rettili, insieme agli anapsidi ai diapsidi, e ai parafiletici euriapsidi.

I sinapsidi sono stati gli animali terrestri dominanti dalla metà alla fine del periodo Permiano, 299-251 milioni di anni fa (mya). Come per quasi tutti i gruppi allora esistenti, il loro numero e la varietà sono state fortemente ridotte dall'estinzione di massa del Permiano-Triassico. Alcune specie sono sopravvissuti al periodo Triassico, quando gli arcosauri divennero rapidamente gli animali dominanti. Alcuni dei sinapsidi non-mammiferi sono sopravvissuti fino al Triassico, persistendo nel Cretaceo. Tuttavia, come unità filogenetica, hanno incluso i discendenti mammiferi e in questo senso i sinapsidi sono ancora un gruppo di vertebrati viventi. Sotto forma di mammiferi, il gruppo dei sinapsidi è diventato di nuovo quello dei vertebrati terrestri dominanti dopo l'evento dell'estinzione K-T.

Tassonomia

Classificazione 
 Clade Amniota
 Clade Synapsida*
  Pelycosauria*
  Caseasauria
  Eupelycosauria*
 Famiglia Varanopseidae
 Famiglia Ophiacodontidae
 Famiglia Edaphosauridae
 Famiglia Sphenacodontidae*
  Therapsida*
  Biarmosuchia*
  Dinocephalia
  Anomodontia
  Gorgonopsia
  Therocephalia
  Cynodontia*
 Famiglia Probainognathidae
  Chiniquodontoidea*
 Classe Mammalia

Filogenesi 
La filogenesi dei sinapsidi è illustrata nel seguente cladogramma:

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Tetrapodi estinti
Taxa privi di autore di classificazione